Centrale Inlichtingendienst (1919-1940), afgekort als CI
 Centrale Inlichtingendienst (1940-1942), afgekort als CID